Schaffeld ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Schaffeld (1904–1932), deutscher Nationalsozialist
 Bernhard Schaffeld (1851–1924), deutscher Reichsgerichtsrat
 Norbert Schaffeld (* 1955), deutscher Anglist
 Ralf Schaffeld (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Timo Schaffeld (* 1996), deutscher Amateursportler im Bereich Triathlon